Zannini ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Zannini (geb. 1954), argentinischer Rechtsanwalt und Politiker
 Gino Zannini (1912–2005), italienischer Politiker
 Laura Zannini (geb. 1937), italienische Opernsängerin (Mezzosopran/Alt)
 Patrizia Zannini (geb. 1965), deutsche Schriftstellerin und Fotografin